Erik Leine Wangen (ur. 25 stycznia 1982) – norweski skoczek narciarski, reprezentant klubu Vinstra IL. Srebrny medalista mistrzostw świata juniorów (2000).

Przebieg kariery 
25 stycznia 2000 roku zdobył srebrny medal mistrzostw świata juniorów w drużynie, w której wystąpił wraz z Thomasem Lobbenem, Davidem Andersenem i Andersem Bardalem. 

W sezonach 1999/2000-2008/2009 startował w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Najwyższe miejsce w zawodach tej rangi zajął 9 marca 2008 w Trondheim, kiedy był jedenasty. W klasyfikacji generalnej najwyżej uplasował się w sezonie 2003/2004, kiedy był 81. 

W latach 1999-2009 brał udział w mistrzostwach Norwegii i Pucharze Norwegii. W zimowych mistrzostwach najwyżej uplasował się w 2009 roku w Lillehammer, kiedy to zajął dziewiąte miejsce na dużym obiekcie. W 2003 roku na normalnej skoczni Marikollen w Rælingen zajął piąte miejsce w rywalizacji letniej. W zawodach Pucharu Norwegii czterokrotnie zwyciężał. W klasyfikacji łącznej w sezonie 2003/2004 zajął trzecie miejsce.

4 marca 2004 roku na skoczni w Vikersund ustanowił swój rekord życiowy w długości skoku narciarskiego. Uzyskał wówczas 190 metrów.

Skakał na nartach firmy Fischer, używał kasku i gogli marki Uvex.

Mistrzostwa świata juniorów

Drużynowo

Starty E. Leine Wangena na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Mistrzostwa Norwegii

Zimowe

Letnie

Puchar Norwegii

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1982